Příjmení Věreščagin () má více nositelů:

 Andrej Konstantinovič Vereščagin , ruský inženýr
 Nikolaj Vasiljevič Věreščagin (1839–1907), ruský vědec a průmyslník
 Vasilij Vasiljevič Věreščagin (1842–1904), ruský malíř

ve fikci
 Pavel Artěmjevič Vereščagin, hrdina sovětského filmu Bílé slunce pouště

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení